Юрий Волконский:
 Волконский, Юрий Андреевич (?—1671) — стряпчий, затем стольник (1645), третий сын кн. Андрея Михайловича Волконского. 
 Волконский, Юрий Фёдорович — воевода в правление царя Михаила Фёдоровича Романова.